Arondismentul Langon (în ) este un arondisment din departamentul Gironde, regiunea Aquitania, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Auros
 Cantonul Bazas
 Cantonul Cadillac
 Cantonul Captieux
 Cantonul Grignols
 Cantonul Langon
 Cantonul Monségur
 Cantonul Pellegrue
 Cantonul Podensac
 Cantonul La Réole
 Cantonul Saint-Macaire
 Cantonul Saint-Symphorien
 Cantonul Sauveterre-de-Guyenne
 Cantonul Targon
 Cantonul Villandraut

Comune 

Comunele del distrito de Langon, cu codurile lor INSEE, son:

Langon